Gato hace referencia a varios artículos:

Animal

Félidos
El gato es un mamífero doméstico de la familia de los félidos, perteneciente a la especie Felis silvestris catus.

El término también puede referir a otros félidos;
 especialmente a los de la subfamilia Felinae:
gato salvaje o gato montés euroasiático (Felis silvestris), un felino salvaje que dio origen al gato doméstico;
 gato de la jungla o de los pantanos (Felis chaus), característico de las tierras bajas y húmedas del sur de Asia;
 gato de las arenas o del desierto (Felis margarita);
gato macma   o de fuego (Layonius);
gato de Palas o manul (Otocolobus manul);
gato patinegro (Felis nigripes);
gato montés sudamericano o de Geoffroy (Leopardus geoffroyi), una especie de felino autóctona de Sudamérica y de hábitos forestales;
gato montés de Norteamérica o lince rojo (Lynx rufus);
lince ibérico (Lynx pardinus);
 Grandes gatos (Pantherinae).

No félidos
 Gato marsupial (Dasyurus).
 Gato de mar (Lontra provocax).
 Gato de río o gato huillín (Lontra felina).
 Pez gato (Siluriformes).

Animal (figurado) 
 Gato de Schrödinger (paradoja de Schrödinger), gato empleado como ejemplo en un experimento imaginario.
 Gato negro, gato de color negro, relacionado con la superstición.

Plantas 
 El nombre común de la planta Calluna vulgaris.
 El nombre común de la planta Corylus avellana.
 El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
 El nombre común de la planta Muscari neglectum.

Herramientas
 Gato (dispositivo), máquina empleada para la elevación de cargas que puede ser mecánica o hidráulica.
 Gato de cable, tipo de gato hidráulico.
Gato (cañón), instrumento para reconocer el ánima de un cañón.

Motes de personas 
 Gato Dumas, Carlos Alberto Dumas, cocinero argentino.
 Gato Barbieri, saxofonista argentino de jazz.
 Gato Pérez, músico de origen argentino establecido en Cataluña (España).
 Gato Pérez. Mote del exjugador colombiano de Millonarios, actor, presentador, empresario, directivo y Técnico de Fútbol cuyo nombre es Ricardo Pérez Tamayo.

Además
 Gato (danza), una danza del folclore argentino y uruguayo.
 Gato (La Coruña), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Clase Gato, clase de submarinos de la Armada estadounidense utilizados en la Segunda Guerra Mundial.
 Gato fedorento, programa humorístico portugués.
 Gato y ratón, juego infantil.
 Gato o juego del gato, un juego de lápiz y papel.
 Gato, o GatoNegro, marca de vino chileno de la Viña San Pedro.

Enlaces externos